Dmitrij Czełowienko (ros. Дмитрий Человенко, ur. 3 kwietnia 1974 w Niżnym Nowogrodzie) – rosyjski skoczek narciarski. Olimpijczyk (1994), dwukrotny uczestnik mistrzostw świata seniorów (1993 i 1997). Medalista mistrzostw Rosji.

Czełowienko wziął udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994, gdzie w rywalizacji skoczków narciarskich indywidualnie zajmował miejsca 49. (skocznia duża) i 54. (skocznia normalna), a w konkursie drużynowym na skoczni dużej (w którym reprezentacja Rosji startowała w składzie Aleksiej Sołodiankin, Dmitrij Czełowienko, Stanisław Pochilko i Michaił Jesin) był dwunasty.

Dwukrotnie startował w mistrzostwach świata seniorów. W 1993 indywidualnie był 37. (skocznia duża) i 56. (skocznia normalna), a w konkursie drużynowym na obiekcie dużym z rosyjską kadrą uplasował się na 13. pozycji (oprócz niego skakali w niej także Michaił Jesin, Andriej Zadriaziski i Siergiej Miszew). Cztery lata później w rywalizacji indywidualnej zajął miejsca 42. (skocznia duża) i 54. (skocznia normalna), a w zawodach drużynowych na skoczni dużej zajął 12. pozycję (w rosyjskim zespole skakali również Aleksandr Wołkow, Walerij Stolarow i Artur Chamidulin).

Wszystkie występy Czełowienki w Pucharze Świata miały miejsce w sezonie 1996/1997. Wziął wówczas udział w 13 zawodach, jednak tylko 4 razy wystąpił w konkursie głównym. Pierwszy start w zawodach tej rangi odbył 30 listopada 1996 w Lillehammer, gdy odpadł w kwalifikacjach, a w głównej części rywalizacji zadebiutował 8 grudnia 1996 w Ruce, gdzie był 43. Najlepszy wynik (37. pozycja) zanotował 26 stycznia 1997 w Hakubie.

W latach 1996–1997 kilkukrotnie przystępował też do rywalizacji w Letnim Grand Prix, raz zdobywając punkty do klasyfikacji generalnej tego cyklu – 25 sierpnia 1996 w Hinterzarten był 21. W swojej karierze międzynarodowej, która trwała od 1993 do 1997 roku, startował również w kilkunastu konkursach Pucharu Kontynentalnego, raz zajmując miejsce w czołowej „dziesiątce” – 10 marca 1996 w Falun uplasował się na 10. pozycji.

Mistrz Rosji w skokach narciarskich na skoczni normalnej z 1997 i srebrny medalista z 1993.

Przypisy 

Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Rosyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
Ludzie urodzeni w Niżnym Nowogrodzie
Urodzeni w 1974